Schießler ist der Name folgender Personen:
 Rainer Maria Schießler (* 1960), deutscher Geistlicher
 Sebastian Willibald Schießler (1790–1867), österreichischer Schriftsteller